Огуречное дерево — название нескольких неродственных видов деревьев, плоды которых внешне напоминают огурцы:
 Дендросициос сокотранский — дерево семейства Тыквенные.
 Билимби — дерево рода Аверроа семейства Кисличные.
 Магнолия длиннозаострённая — дерево семейства Магнолиевые.